een Romeinse term voor het lagere volk: Plebejer
 bargoense term voor het lagere volk
 Plebs (tijdschrift) 
 Utrechtse popgroep Pleps
 Plebs (televisieserie), een Britse komedieserie
 Plebs, een spinnengeslacht